Мальзерб — имя собственное.
 Мальзерб (Malesherbes) — французская коммуна департамента Луаре, где находится:
 замок Мальзерб (Château de Malesherbes).
 Мальзерб, Гийом де Ламуаньон де (1683—1772) — французский государственный деятель и юрист.
 Мальзерб, Кретьен Гийом де Ламуаньон де (1721—1794) — французский адвокат, министр, защитник на суде Людовика XVI. В его честь названы:
 бульвар Мальзерб (Boulevard Malesherbes) — бульвар в Париже;
 «Мальзерб» — станция парижского метро.